Por interacción magnética se puede entender:
 La interacción de un momento magnético con un campo magnético.
 La interacción de canje, una interacción eléctrica cuántica con consecuencias magnéticas.
 El acoplamiento de momento angular, un procedimiento matemático para describir la interacción entre momentos magnéticos.
 La interacción magnética dipolar.